Headhunter (beroep), iemand die als beroep werknemers zoekt
 Headhunter (computerspel), een third-person shooter
 Headhunter: Redemption, het vervolg op het bovenstaande computerspel
 Headhunter (album), een album van de Zwitserse hardrockband Krokus
 Headhunter (single), een single van de Belgische band Front 242
 Headhunter (band), een Duitse metalband
 Headhunter (dj), een Engelse dj/producer uit Bristol
 Headhunterz, de Nederlandse dj Willem Rebergen